Newburg (Dacota do Norte)
Newburg (Kentucky)
Newburg (Missouri)
Newburg (Pensilvânia)
Newburg (Virgínia Ocidental)
Newburg (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos